La ligne 18 du tramway de Prague est une ligne de tramway qui relie Petřiny à Vozovna Pankrác.

Histoire

Tracé et stations 
La ligne 18 relie Petřiny (à l'Ouest de la ville) à Vozovna Pankrác (au Sud).

Les stations

Exploitation de la ligne 
La ligne 18 est exploitée par Dopravní podnik hlavního města Prahy, la société des transports publics de la ville de Prague.

Les arrêts Karlovy lázně et Moráň ne sont desservis qu'en direction de Vozovna Pankrác.

Fréquence

Matériel roulant

Tarification et financement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway • Tramway de Prague

Liens externes 
  Site du syndicat des transports en commun de Prague
  Site de l’exploitant

Tramway de Prague